Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 210e division d'infanterie (Allemagne)

Italie 
210e division côtière (Italie)